Calciatrice dell'anno – premio assegnato annualmente alle giocatrici della Serie A del campionato italiano di calcio femminile
Calciatrice dell'anno – premio assegnato annualmente alle giocatrici del campionato inglese di calcio femminile

Pagine correlate
Calciatore dell'anno